Macrovalsaria är ett släkte av svampar. Macrovalsaria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Macrovalsaria